Příjmení Abse nosí více významných osobností:

 Dannie Abse (1923–2014) – velšský básník
 Joan Abse (1926–2005) – anglická historička umění a manželka Daniela Abse
 Wilfred Abse (1914–2005) – velšský psychiatr a bratr Daniela Abse

Externí odkazy